Різдвяна пісня () — назва літературних творів та ряду фільмів.

Перелік 
 «Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами» — різдвяна повість англійського письменника Чарльза Дікенса 1843 року, що входить до збірки «Різдвяні повісті».
 «Різдвяна пісня» — одна з перших екранізацій однойменної повісті Чарлза Діккенса.
  — американська драма 1938 року, адаптація однойменної повісті Чарлза Діккенса з Реджинальдом Оуеном у ролі Ебенезера Скруджа, літнього скнари, який дізнається про власні помилки на життєвому шляху напередодні Різдва після відвідин трьох духів.
 «Різдвяна пісня» — британський міні-серіал у жанрі темного фентезі 2019 року, заснований на однойменній повісті Чарльза Діккенса.

 Різдвяні пісні (, ) — пісня (керол, ноель, колядка, щедрівка тощо) або гімн на тему Різдва Христового, яка традиційно виконується перед, під час або після цього свята.